Pintér László (1884–1958) kanonok, országgyűlési képviselő
 Pintér László (1932–1996) helytörténész
 Pintér László (1950) politikus, országgyűlési képviselő (2010–2014)
hasonló nevűek
 Pintér László Ernő (1942–2002) biológus